Игры в группе C на Евро-96 проходили с 9 по 19 июня. В группу вошли Германия, Чехия, Италия и Россия.

Германия выиграла группу и вышла в четвертьфинал. Чехия и Италия набрали равное количество очков, дальше прошла Чехия за счёт победы в очной встрече.

Участники 

Примечания

Итоговая таблица 

Время — британское летнее (UTC+1).

Матчи

Германия — Чехия

Италия — Россия

Чехия — Италия

Россия — Германия

Россия — Чехия

Италия — Германия

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1996